Cucuteni se poate referi la:

 Comuna Cucuteni, Iași
 Cucuteni, Iași, reședința comunei Cucuteni
 Cucuteni (Lețcani), Iași, sat în comuna Lețcani din județul Iași, Moldova, România
 Cucuteni, Botoșani, sat în comuna Durnești, județul Botoșani, Moldova, România
 Cucuteni, Dâmbovița, sat în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița, Muntenia, România

 Râul Cucuteni, curs de apă, afluent al râului Bahluieț
 Cultura Cucuteni, o civilizație din neolitic

Vezi și 
 Cuc (dezambiguizare)
 Cucu (dezambiguizare)
 Cucuta (dezambiguizare)

 Cucueți (dezambiguizare)
 Cucuieți (dezambiguizare)

Toponime românești